BOOP steht für
Bronchiolitis-obliterans-organisierende Pneumonie, eine seltene Lungenerkrankung aus der Gruppe der interstitiellen Pneumonien
die Cartoonfigur Betty Boop

BOOP